Pleosphaerellula är ett släkte av svampar. Pleosphaerellula ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleosphaerellula